Гренджа-Донський Василь Степанович (1897—1974) — український поет, прозаїк, драматург, публіцист, перекладач
 Гренджа-Донська Зірка (1921) — український літературознавець, дослідник і упорядник творів В. Гренджі-Донського

Див. також 
 Донський